Pladevall és una entitat de població del municipi de la Cellera de Ter, a la comarca catalana de la Selva. En el cens de 2006 tenia 139 habitants.

Entitats de població de la Selva
Geografia de la Cellera de Ter